Роберт Мэпплторп (; 4 ноября 1946, Флорал-Парк, штат Нью-Йорк — 9 марта 1989, Бостон, США) — американский художник, известный своими гомоэротическими фотографиями.

Биография 
Родился 4 ноября 1946 года. В 1963 году начал обучение в институте Пратта на факультете изящных искусств. Свои первые фотографии Мэпплторп сделал при помощи полароида. Так же, «Полароид», называлась и первая выставка фотографа, открывшаяся в 1976 году в Метрополитен-музее. В 1968 году он встретил певицу Патти Смит, с которой переехал в отель Челси в Манхэттене в 1970 году. В середине 1970-х годов Мэпплторп начал снимать друзей и знакомых. С того момента как он встретил Бенджамина Грина, звезду порнофильмов, фотограф увлёкся гомоэротизмом и снимками обнаженного человеческого тела. На протяжении 1980-х годов Мэпплторп сконцентрировался на снимках обнажённой натуры, цветов (особенно орхидей) и портретах знаменитостей.

«Мужской член и, например, цветок — равноизящны. Есть люди, которые не могут это признать. Для меня это очевидно…».

Одной из самых известных работ фотографа является «Мужчина в костюме из полиэстера» (1980). Мэпплторп сделал большинство своих фотографий в студии. Роберт провёл много выставок, побывал в 50 городах на 3 континентах и создал яркие шедевры, многие из которых не утратили своей ценности. Например, портрет Энди Уорхола, который был продан лотом на аукционе Christie’s в 2006 году уже после смерти фотографа за 643 200 долларов США, входит в список самых дорогих фоторабот. На одной из выставок несколько его фотографий конфисковали. Поводом послужила открытость с которой Роберт подходил в частности к мужскому полу. Эта открытость также и выявляла его собственные сексуальные предпочтения.

Когда стало известно, что Мэпплторп болен СПИДом, цена его фотографий резко возросла. Он скончался утром 9 марта 1989 года в Бостоне от осложнений, вызванных СПИДом. Прах был захоронен в могиле матери на римско-католическом кладбище Святого Иоанна в Куинсе.

Признание 
В 2006 году портрет Энди Уорхола работы Мэплторпа был продан на аукционе за $643,200.

Библиография 
 Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe: 1970—1983. London: Institute of Contemporary Arts, 1983. ISBN 0-905263-31-6
 Robert Mapplethorpe and Bruce Chatwin. Lady, Lisa Lyon. New York: Viking Press, 1983. ISBN 0-670-43012-9
 Robert Mapplethorpe. Certain people: a book of portraits. Pasadena, CA: Twelvetrees Press, 1985. ISBN 0-942642-14-7
 Robert Mapplethorpe and Ntozake Shange. Black book. New York: St. Martin’s Press, 1986. ISBN 0-312-08302-5
 Richard Marshall and Robert Mapplethorpe. 50 New York artists: a critical selection of painters and sculptors working in New York. San Francisco: Chronicle Books, 1986. ISBN 0-87701-403-5
 Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe. Tokyo: Parco, 1987. ISBN 4-89194-149-9
 Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe portraits. London: National Portrait Gallery, 1988. ISBN 0-904017-91-5
 Robert Mapplethorpe and Joan Didion. Some women. Boston: Bulfinch Press, 1989. ISBN 0-8212-1716-X
 Janet Kardon, Robert Mapplethorpe, David Joselit and Kay Larson. Robert Mapplethorpe: the perfect moment. 2nd ed. Philadelphia: Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, 1989. ISBN 0-88454-046-4
 Robert Mapplethorpe. Flowers. Boston: Bulfinch Press, 1990. ISBN 0-8212-1781-X
 Robert Mapplethorpe and Arthur Coleman Danto. Mapplethorpe. New York: Random House, 1992. ISBN 0-679-40804-5
 Robert Mapplethorpe and Edmund White. Altars. New York: Random House, 1995. ISBN 0-679-42721-X
 Robert Mapplethorpe, John Ashbery, Mark Holborn and Dimitri Levas. Pistils. New York: Random House, 1996. ISBN 0-679-40805-3
 Arthur Rimbaud, Paul Schmidt and Robert Mapplethorpe. A season in hell. Boston: Little, Brown, 1997. ISBN 0-8212-2458-1
 Robert Mapplethorpe and Dimitri Levas. Pictures. Arena Editions, 1999. ISBN 1-892041-16-2
 Robert Mapplethorpe and Richard Marshall. Autoportrait. Santa Fe, NM: Arena Editions in association with Cheim and Reid, 2001. ISBN 1-892041-41-3
 Robert Mapplethorpe, Germano Celant, Arkadii Ippolitov, Karole P B Vail and Jennifer Blessing. Robert Mapplethorpe and the classical tradition: photographs and Mannerist prints. Berlin: Deutsche Guggenheim, 2004. ISBN 0-89207-313-6
 Sylvia Wolf and Robert Mapplethorpe. Polaroids: Mapplethorpe. Munich and New York: Prestel, 2007. ISBN 978-3-7913-3835-4

Примечания

Ссылки 
 Сайт Фонда Роберта Мэплторпа
 88 фотографий Роберта Мэпплторпа
  Работы фотографа в Mulier Mulier Gallery
 Выставки с участием Роберта Мэплторпа
 Биография на сайте Guggenheim Museum

Выпускники Средней школы Мартина Ван Бюрена
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Похороненные в Нью-Йорке